Ingering ist der Name folgender

Orte:
 Ingering I, eine Katastralgemeinde in Spielberg bei Knittelfeld in der Steiermark
 Ingering II, eine Katastralgemeinde in Gaal in der Steiermark

Gewässer:
 Ingeringbach, linker Zufluss der Mur in der Steiermark
 Ingeringsee, Gebirgssee am Oberlauf des Ingeringbaches

Siehe auch:
 Igling (Begriffsklärung)
 Ingling